La nazionale cecoslovacca Under 22 è stata una selezione giovanile della nazionale cecoslovacca di pallacanestro fino al 1993, anno della dissoluzione dello Stato, con conseguente scioglimento della squadra nazionale in quella della Repubblica Ceca Under-22 e della .

Partecipazioni

FIBA EuroBasket Under-20 
1992 - 5°

Formazioni

Collegamenti esterni 
 

Cecoslovacchia
Under 20